Ниже приведён список 100 крупнейших городов (или муниципалитетов) Канады по численности населения по данным переписи населения 2006 по переписному подразделению. Об основных канадских агломерациях (группах муниципалитетов) см. Список 100 крупнейших агломераций Канады.

Ссылки 
 Статистическая служба Канады 

Население
Население Канады